Stati Uniti d'America
 Colorado City – città della Contea di Mohave, Arizona
 Colorado City – census-designated place della Contea di Pueblo, Colorado
 Colorado City – città della Contea di Mitchell, Texas